En Pologne, Jarkowo désigne :
 Jarkowo village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Jarkowo (Bartoszyce) village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.